s/y – ang. Sailing Yacht, jacht żaglowy (zobacz też skrótowce przed imionami statków)
 SY – oznaczenie Bytomia na polskich tablicach rejestracyjnych
 Sy – miejscowość i gmina we Francji

Skróty i skrótowce